Rengaskari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rengaskari, Björneborg, 
 Rengaskari, Ruovesi, 
 Rengaskari, Nokia, 
 Rengaskari, Sankt Karins, 

Robotskapade Finlandförgreningar